Збруч (укр. Збруч) — многозначный термин.

 Збруч — приток Днестра на западе Украины.
 Збруч — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области Украины.
  — редакционно-издательский комплекс в городе Тернополь, построенный в 1986 году.
  — украинская интернет-газета.

Примечания